Игна́тковское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Сафоновского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Игнатково.

История 
Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года.  Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года: все его населённые пункты были включены в Издешковское сельское поселение.

Население

Географические данные 
 Общая площадь: 228,1 км²
 Расположение: юго-восточная часть Сафоновского района
 Граничило:
 на севере — с Издешковским сельским поселением
 на северо-востоке — с Зимницким сельским поселением
 на юго-востоке— с Вяземским районом
 на юге и западе — с Прудковским сельским поселением
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов.
 По территории поселения проходит железнодорожная линия Москва — Минск, имеются станции: о.п. 286 км.
 Крупные реки: Дыма.

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 22 населённых пункта:
 Игнатково, деревня — административный центр
 Андросово, деревня
 Барсуки, деревня
 Безлипицы, деревня
 Воронцово, деревня
 Жашково, деревня
 Жевлаки, деревня
 Иваново, деревня
 Издешково, деревня
 Какушкино, деревня
 Леоново, деревня
 Лукино, деревня
 Милютино, деревня
 Морозово, деревня
 Озеречня, деревня
 Пареево, деревня
 Походино, деревня
 Пустынная Пятница, деревня
 Путьково, деревня
 Татарка, деревня
 Чоботово, деревня
 Шершнево, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, школа, магазины, библиотека.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Сафоновского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году